Glasglocke steht für:

 Glassturz, glockenförmiger Behälter
 Glasglocke (Gartenbau), zur Verwendung des Glassturzes in der Gärtnerei
 Die Glasglocke, Roman von Sylvia Plath